Pokrovskoje může být:

 Pokrovsk (Rusko) – město v Saše v Ruské federaci do roku 1941 známé pod jménem Pokrovskoje
 Apostolove – město v Dněpropetrovské oblasti na Ukrajině do roku 1923 nazývané Pokrovskoje
 Pokrovskoje (Ťumeňská oblast) – vesnice v Ťumeňské oblasti v Ruské federaci